

Toponyme

Australie 
 Sydney, plus grande ville d'Australie, capitale de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Sydney,  zone d'administration locale, constituant le centre de l'agglomération de Sydney ;
 Sydney, île de l'archipel des Îles Wellesley, dans l'État du Queensland.

Afrique du Sud 
 Sydney.

Canada 
 Sydney, ville de l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Sydney, localité du Dakota du Nord ;
 Sydney, localité de Floride.

Vanuatu 
 Sydney.

Patronyme 
 Robin Sydney (née en 1984), actrice américaine.

Prénom  
 Sydney Burt (1826-1892), premier Premier ministre des Fidji ;
 Sydney Chaplin (1885-1965), demi-frère de Charlie Chaplin ;
 Sydney Chaplin (1926-2009), fils de Charlie Chaplin et de Lita Grey (on rencontre parfois son nom avec l'orthographe « Sidney Chaplin ») ;
 Sydney George Hopkins (né en 1918), écrivain anglais (pseudonyme : Fynn) ;
 Sydney Pollack (1934-2008), réalisateur, producteur et acteur américain.

Télévision 
 Sydney Fox, l'aventurière, série télévisée américaine
 Sydney (Le Caméléon)
 Sydney, série télévisée américaine

Cinéma 
 Sydney est le titre original du film américain Double mise de Paul Thomas Anderson

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Prénom américain
Prénom épicène